Heinz Niemann ist der Name folgender Personen:
* Heinz Niemann (Politiker) (1886–1966), deutscher Politiker
 Heinz Niemann (Historiker) (* 1936), deutscher Historiker der Arbeiterbewegung

Siehe auch:
 Heinrich Niemann